Икастегьета (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 2,00 км². Население — 470 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

История 
Город основан в 1988 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

Населённые пункты Гипускоа
Муниципалитеты Гипускоа